Choszczewo ist ein polnischer Ortsname:

 Choszczewo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1936 Choszewen, 1936 bis 1945 Hohensee, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Choszczewo (Szadek), Powiat Zduńskowolski, Woiwodschaft Łódź
 Choszczewo (Piątnica), Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Choszczowe